Улица Смирнова — улица в Кузнецком районе г. Новокузнецка.

История 
Бывший переулок Торговый. Названа в честь Николая Николаевича Смирнова.

Описание 
Улица начинается на перекрёстке с ул. Петракова. Пересекая ул. Ленина и Смирнова она спускается к ул. Народной, но не выходит на неё. Состоит из двух дорог, разделённых зелёной зоной. Две дороги настолько далеко разнесены друг от друга, что по сути это две разные улицы. Восточная часть начинается за ДК «Алюминщик» в виде грунтовой дороги, спускающейся к ул. Ленина. Она обходит Администрацию справа и уходит вниз к ул. Обнорского, справа обходя сквер. Пересекая ул. Обнорского она уходит к ул. Народной, потом поворачивает на 90 градусов и идёт параллельно ул. Народной, обходя скверик, потом поворачивает снова на 90 градусов и идёт в обратном направлении. Это вторая часть ул. Смирнова.

Транспорт 
По самой ул. Смирнова транспорт не ходит, но на пересечении с ул. Ленина есть остановка «ДК Алюминщиков» (трамваи № 2, 6, 8, 9; автобусы № 23, 88, 345, а также автобус № 8 по направлению до 30-го квартала). На пересечении с ул. Обнорского — «Сквер доблести и славы» (автобусы № 5, 27к, 56, 60, 87, 169, а также № 8 по направлению до Форштадта)

Ссылки 
 Улица Смирнова
 Улица Смирнова на сайте 400 знаменитых Новокузнечан

Примечания 

Смирнова
Смирнова